Риџли има више значења:
 Риџли (Мериленд)
 Риџли (Мисури)
 Риџли (Тенеси)